Westminster puede referirse a:

En  Reino Unido:
 Westminster, un barrio dentro de este municipio.
 Westminster, ciudad del municipio del Gran Londres.
Puente de Westminster, puente sobre el río Támesis que une Westminster y Lambeth.
 Westminster, una archidiócesis católica, cuyo arzobispo suele ser cardenal.
 Abadía de Westminster o iglesia colegiata de San Pedro de Westminster, iglesia anglicana de carácter gótico del tamaño de una catedral.
 Palacio de Westminster, el lugar en el que se reúnen las dos cámaras del parlamento del Reino Unido.
 Sistema Westminster, forma de gobierno democrática modelada a partir de la forma de gobierno del Reino Unido.

En  Estados Unidos:
 Westminster, una ciudad del estado de California.
 Westminster, una ciudad del estado de Colorado.
 Westminster, una ciudad del estado de Carolina del Sur.
 Westminster, una ciudad del estado de Maryland.